id. Wodianer Albert báró, országgyűlési képviselő
ifj. Wodianer Albert báró, országgyűlési képviselő